Tapiraí (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Tapiraí (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais